Альбо́м ( <  — «біле», форма середнього роду від albus, «білий») — термін, що має кілька значень:
 Альбом — книга або зошит з чистими аркушами для малювання, вписування віршів, зберігання фотографій, листівок, марок та ін.
 Альбом — об'єднане за темою видання або збірка репродукцій картин, малюнків, фотографій та ін., оправлених разом або вміщених в одну папку.
 Музичний альбом — набір музичних композицій, випущених разом, у стандартному форматі, доступному для відтворення на популярних програвачах.

Посилання 
Альбом  // ВУЕ